Tonari no Totoro - um filme de animação
10160 Totoro - asteroide
Gabriel Totoro - humorista do grupo do Porta dos Fundos
Totoró (Colômbia), no departamento de Cauca

Veja também
Totora

Desambiguação
Desambiguações de topônimos